The Defamation of Strickland Banks — второй студийный альбом британского рэпера Plan B, выпущенный 9 апреля 2010 года.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, Wolfson, BBC, The Times, The Guardian, Clash, NME, The Telegraph.

18 апреля 2010 года альбом дебютировал на первом месте британского хит-парада UK Albums Chart, с тиражом 68,173 копий в первую неделю релиза и добавил ещё 47,950 копий во вторую неделю. Он стал 5-м самым продаваемым альбомом 2010 года в Великобритании, с общими продажами 826,400 копий. К июню 2012 года тираж альбома составил 1,29 млн копий в Великобритании.

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации 

!scope="row"|Europe (IFPI)
|2× Platinum
|2,000,000
|-
!scope="row"|United Kingdom (BPI)
|4× Platinum
|1,399,393

Примечания 

Альбомы США
Альбомы Atlantic Records
Концептуальные альбомы
Соул-альбомы
Альбомы Plan B
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart